Schofield se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Geraldine M. Schofield
 Joseph Robert Schofield
 Wilfred Borden Schofield